Jan Hendriks – attore tedesco (1928-1991)
 Jan Hendriks – politico olandese (n. 1937)
 Jan Hendriks – musicista olandese, chitarrista dei Doe Maar (n. 1949)
 Johannes Willibrordus Maria "Jan" Hendriks – vescovo coadiutore olandese (n. 1954)
 Jan Hendriks – montatore e regista olandese (n. 1960)